Оксана Муха (співачка) — українська співачка
 Муха Оксана Теодорівна — дизайнер модного одягу
 Oksana Mukha — бренд одягу